The Invisible Wall – film del 1947 diretto da Eugene Forde
 Il muro invisibile (The Invisible Wall) – romanzo di Harry Bernstein del 2006
Opera musicale del gruppo The Gazette.